La Playa, qui signifie « la plage » en espagnol, peut faire référence à :

Toponymes

La Playa : ville de la province de Córdoba.

La Playa : capitale de la paroisse civile de Gerónimo Maldonado de la municipalité de Rivas Dávila dans l'État de Mérida.

Musique 
 La Playa, chanson et single du deuxième album El Viaje de Copperpot du groupe espagnol La Oreja De Van Gogh ;
 La Playa, chanson et single de l'album Una semana en el motor de un autobús du groupe espagnol Los Planetas.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme